Petrarch kan syfta på:

 Francesco Petrarca (1304–1374), lyriker på italienska språket och historieskrivare
 Petrarch (krater) – nedslagskrater på planeten Merkurius
 12722 Petrarca – asteroid i huvudbältet